Crabroninae — крупнейшее подсемейство песочных ос (Crabronidae).

Распространение 
Всесветное. 2 трибы встречаются в Неотропике, остальные в Старом Свете. В Европе более 300 видов и около 30 родов.

Описание 
Среднего размера стройные осы, как правило чёрно-жёлтого цвета. Отличаются одной шпорой на средних ногах.

Классификация 
Около 100 родов в 7 трибах. Включает крупнейшие рода, например, Trypoxylon (более 630 видов) и Tachysphex (более 400 видов).
Ранее в отдельное подсемейство Larrinae выделяли трибы Bothynostethini, Larrini, Miscophini, Palarini, Scapheutini, Trypoxylini.
 Триба Bothynostethini W. Fox, 1894
 Bothynostethina
 Bothynostethus
 Sanaviron
 Willinkiella
 Scapheutina
 Bohartella
 Scapheutes
 Триба Crabronini Latreille, 1802
 Anacrabronina (синоним: Karossiina)
 Anacrabro Encopognathus Entomocrabro Entomognathus Crabronina (синонимы: Lindeniina, Thyreopodina, Rhopalina, Soleniina, Pemphilidina)
 Alinia Arnoldita Chimila Chimiloides Crabro Crorhopalum Crossocerus (синоним: Towada)
 DasyproctusBinoy, C., Girish Kumar, P. & Santosh, S. (2021a) A new species of square-headed wasp Dasyproctus Lepeletier & Brullé (Hymenoptera: Crabronidae: Crabronini) from India, with notes on its biology. Zootaxa, 4920 (2), 223—234. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4920.2.4.Leclercq, J. (1990) Hyménoptères Sphécides Crabroniens du genre Dasyproctus Lepeletier & Brullé trouvés dans la Région afrotropicale. Bulletin de la Société Royales des Sciences de Liège, 59 (3-4), 219—257.
 Echucoides Ectemnius (синоним: Spadicocrabro)
 Enoplolindenius Eupliloides Foxita (синоним: Taruma)
 Hingstoniola Holcorhopalum Huacrabro Huaeva Isorhopalum Krombeinictus Leclercqia Lecrenierus Lestica Lindenius Minicrabro Moniaecera Neodasyproctus Notocrabro Odontocrabro Pae (синоним: Lamocrabro)
 Papurus Parataruma Pericrabro Piyum Piyumoides Podagritoides Podagritus Pseudoturneria Quexua Rhopalum Tracheliodes Tsunekiola Vechtia Williamsita Zutrhopalum Триба Larrini Latreille, 1810 (синоним: Larradini)
 Gastrosericina (синоним: Tachytina)
 Ancistromma Gastrosericus Holotachysphex Kohliella Larropsis Parapiagetia ProsopigastraPulawski, W.J. (1979) A revision of the World Prosopigastra Costa (Hymenoptera, Sphecidae) — Rewizja rodzaju Prosopigastra (Hymenoptera, Sphecidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 49, 3-134.Pulawski, W.J. (2021) Catalog of Sphecidae. Prosopigastra, 2021, 1-12. Available from: http://researcharchive.calacademy.org/research/entomology/entomology_resources/hymenoptera/sphecidae/genera/Prosopigastra.pdf  (accessed 17 March 2021)
 Tachysphex Tachytella Tachytes Larrina
 Dalara Dicranorhina Fabricius Larra Liris Megalara,
 Paraliris Триба Miscophini W. Fox, 1894 (синонимы: Lyrodini, Sericophorini, Nitelini, Paranyssontini)
 Aha Menke, 1977
 Aha ha Menke, 1977
 Auchenophorus Larrisson Lyroda Miscophoidellus Miscophoides Miscophus Namiscophus Nitela Paranysson Plenoculus Saliostethoides Saliostethus Sericophorus Solierella Sphodrotes Триба Oxybelini Leach, 1815
 Belarnoldus Belokohlus Belomicrinus Belomicroides Belomicrus Brimocelus Enchemicrum Gessus Guichardus Minimicroides Nototis Oxybelomorpha Oxybelus Pseudomicroides Wojus Триба Palarini Schrottky, 1909 (синоним: Mesopalarini)
 Mesopalarus Palarus Триба Protomicroidini Antropov, 2010
 Protomicroides Триба Trypoxylini Lepeletier, 1845 (синоним: Pisini)
 Aulacophilinus Aulacophilus †Eopison †Megapison Pison Pisonopsis Pisoxylon Trypoxylon Примечания 

 Литература 
 Антропов А. В. Новые и малоизвестные роющие осы (Hymenoptera, Sphecidae) фауны Дальнего Востока СССР // Перепончатокрылые Восточной Сибири и Дальнего Востока. — Владивосток, 1986. — С. 81—91.
 Маршаков В. Г. Роющие осы трибы Crabronini (Hymenoptera, Sphecidae) фауны Монголии // Насекомые Монголии. Вып. 3. 1975. — С. 326—336.
 Маршаков В. Г. Роющие осы родов Crossocerus Lepeletier et BruIle, 1834, Ectemnius Dahlbom, 1845, Howada Tsuneki, 1970 (Hymenoptera, Sphecidae) Дальнего Востока СССР // Наземные членистоногие Дальнего Востока. — Владивосток, 1979. — С. 90—107.
 Немков П. Г., Казенас В. Л., Будрис Э. Р., Антропов А. В. 1995. Сем. Sphecidae — Роющие осы // 
 Пулавский В. В. 1978. Сем. Sphecidae — Роющие осы // 
 
 Kohl F.F. Die Crabronen der palaarktischen Region // Ann. Naturhist. Hofmus. Wien. 1915. Bd 29. — S. 1—453.
 Leclercq J. Monographie systematique, philogenetique et zoogeographique des Hymenopteres Crabroniens. Uege, 1954. — 371 s.
  Leclereq J. Crabroniens du genre Crossocerus Lepeletier et Brulli trouves en Sibirie notamment dans le temtoire de Primorskii (Hymenoptera, Sphecidae, Crabroninae) // Bull. Soc. Roy. Liege, 1988. Vol. 57, N 1. — P. 15—27.
 Leclercq J. En vue d’une monographie du genre Lindenius Lepeletier et Brulle (Hymenoptera, Sphecidae, Crabroninae) // Bull. Soc. Roy. Liege, 1989. Vol. 58, N 6. — P. 419—444.
  Lomholdt, O. & W.J. Pulawski 2010: A Revision of the Wasp Genus Sericophorus F. Smith, 1851 (Hymenoptera: Apoidea: Crabronidae). Proceedings of the California Academy of Sciences Series 4, V61, Nos. 1: 1—234.
 Straka, J. 2008: Tachysphex stysi'' sp. nov. (Hymenoptera: Apoidea: Crabronidae) from Central Asia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 48: 691—696.

Ссылки 
 
 Pemphredonidae  на www.discoverlife.org

Песочные осы
Подсемейства насекомых